Stazione meteorologica di Zurigo Centro
Stazione meteorologica di Zurigo Kloten